Jena (Duitsland)
 Jena (India)
 Jena (Louisiana)
 Jenaplanonderwijs